Taluqan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Takhar (provins), 
 Tāluqān (distrikt i Afghanistan), Takhar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar